Пассажирская канатная дорога, проложенная на вершину горы Тахталы в непосредственной близости от туристического центра Кемер. Открыта в 2007 году.
Нижняя станция находится на высоте 726 м над уровнем моря и расположена между поселками Чамьюва и Текирова. Верхняя станция расположена непосредственно на вершине горы Тахталы на высоте 2365 м над уровнем моря. Верхняя станция с солнечной террасой, обеспечивающей панораму 360º, предоставляет возможность для обзора от Финике до Сиде. Проектирование и строительство канатной дороги осуществляла швейцарская компания
Doppelmayr Garaventa Group. Для реализации этого проекта была построена грузовая канатная дорога для перевозки материалов. По этой грузовой канатной дороге во время строительства объектов по линии дороги и строительства верхней станции было перевезено 3700 м³ бетона, 4500 м³ воды, 420 тонн железа/стали и 8600 тонн агрегатов.

Технические данные 
 Разница высот — 1639 м
 Длина канатной дороги — 4350 м
 Кабина вмещает 80 человек
 За один час канатная дорога перевозит 470 пассажиров
 Время подъема/спуска составляет 10 минут.
 Скорость движения — 10 м/с
 Диаметр несущего троса — 4 x 51 мм
 Диаметр тягового троса — 38 мм
 Количество несущих опор — 4
 Максимальная электрическая мощность — 1000 кВт

Стоимость проезда 
 взрослый билет — 33 EUR (в обе стороны) на 2018
 в одну сторону 22 EUR
 детский билет (до 16 лет) — 16 EUR (в обе стороны)
 дети до 7 лет бесплатно

Расписание движения 
 Летний период — отправление ежедневно в начале часа и в час с половиной с 09:00 до 19:00
 Зимний период — отправление ежедневно в начале часа с 10:00 до 17:00

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт канатной дороги

Канатные дороги Турции
Туризм в Турции